Termenul legitimitate (existent în latină sub forma legitimare, adică "facere legală" / "acțiune legala") se poate referi la:

 Legitimitate (politică)

Vezi și 
 Legitimă apărare